Alessandro Fontana (1936–2013) – włoski polityk, historyk i wykładowca akademicki
 Alex Fontana (ur. 1992) – szwajcarski kierowca wyścigowy